Коренман — еврейская фамилия.

 Коренман, Александр Михайлович (род. 1927) — скульптор и резчик по дереву.
 Коренман, Григорий Яковлевич (род. 1939) — физик-ядерщик.
 Коренман, Израиль Миронович (1904—1988) — химик-аналитик.
 Коренман, Яков Израильевич (1935—2015) — советский и российский химик, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, сын И. М. Коренмана.

Псевдонимы 
 Деганит, Лея (настоящая фамилия Коренман, 1907—1985) — театральная актриса.
 Кармен, Лазарь Осипович (настоящая фамилия Коренман, 1876—1920) — писатель, журналист.
 Кармен, Роман Лазаревич (настоящая фамилия Коренман, 1906—1978) — кинооператор, сын Л. О. Коренмана.

Также 
 Корнман
 Заде, Лотфи
 Селимова, Жанет Алибековна